Paul Robinson – arrampicatore statunitense
 Paul Robinson – calciatore inglese nato nel 1979
 Paul Robinson – calciatore inglese nato il 20 novembre 1978
 Paul Robinson – calciatore inglese nato il 14 dicembre 1978
 Paul Robinson – calciatore inglese nato nel 1982
 Paul Robinson – fumettista statunitense
 Paul Robinson – giocatore di football americano statunitense
 Paul Robinson – nuotatore statunitense